A Henuttaui (ḥnw.t-t3.wỉ, „A Két Föld asszonya”) ókori egyiptomi női név, egyben királynék gyakori címe is. Híres viselői:

 Henuttaui, II. Ramszesz és Nofertari lánya (XIX. dinasztia)
 Duathathor-Henuttaui, valószínűleg XI. Ramszesz lánya, I. Pinedzsem felesége (XX.-XXI. dinasztia)
 Henuttaui, I. Pinedzsem és Duathathor-Henuttaui lánya (XXI. dinasztia)
 Henuttaui, II. Neszubanebdzsed felesége (XXI. dinasztia)
 Henuttaui, II. Pinedzsem lánya, Ámon isteni felesége (XXI. dinasztia)
 Henuttaui, papnő a XXI. dinasztia idején; az ún. „kokainmúmiák” egyike
 Henuttaui, Ámon énekesnője a XXI. dinasztia idején, az MMA 59 sír tulajdonosa

Ókori egyiptomi nevek